Treća hrvatska nogometna liga – Istok 2001./02.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 2001./2002. sačinjavali su klubovi s područja slavonskih županija – Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. 
 

U 2. HNL – sjever je ušao NK Dilj Vinkovci, dok su u prve županijske lige ispali NK Zrinski Asteroid Bošnjaci, NK Tomislav Cerna i NK Lokomotiva Cestorad Vinkovci .

Izvori 
 RSSSF

2001./2002. Istok
3.istok